М5:

 M5 — шаровое звёздное скопление в созвездии Змеи.
 M5 — Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал»
 Магистраль М5 — дорога Минск-Гомель
 M5 «Стюарт» — лёгкий танк США периода Второй мировой войны
 M5 — артиллерийский скоростной тягач США периода Второй мировой войны
 M5 — спортивный автомобиль бизнес-класса BMW M.
 М5 Индастриз — компания Джейми Хайнемана, на территории которой происходят съёмки телепередачи «Разрушители легенд».
 M5 — трасса в Венгрии, соединяющая Будапешт с юго-восточными регионами страны — городами Кечкемет, Сегед, и с Сербией.
 M5 — армейский штык на вооружении Армии США
 3-дюймовая пушка M5 — противотанковая пушка, разработанная в США во время Второй мировой войны.
 Moscow Five (М5) — российский киберспортивный проект
 M5 Industries — американская компания, специализирующаяся на спецэффектах.
 M5 - национальная скоростная автомобильная дорога общего пользования M5 в Молдавии

См. также 
 Метрическая резьба